Ryssby distrikt kan syfta på:

Ryssby distrikt, Kronobergs län
Ryssby distrikt, Kalmar län

Se även
Ryssby församling
Ryssby socken